Ženský biatlonový stíhací závod na 10 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 12. února 2018. Zlatou medaili z minulých her obhajovala Běloruska Darja Domračevová.

Vítězkou se s náskokem stala Němka Laura Dahlmeierová, stříbro získala Slovenka Anastasia Kuzminová po těsném boji s Francouzkou Anaïs Bescondovou.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
Do závodu odstartovala jako první Laura Dahlmeierová, která si udržovala náskok před Marte Olsbuovou a Veronikou Vítkovou.  První položku zastřílely Dahlmeierová i Vítková oproti Olsbuovoé čistě. Do druhého kola tak Vítková vyjížděla s náskokem na druhém místě, ale velmi rychle ji dojela a předjela Slovenka Anastasia Kuzminová. Druhá střelba vleže byla ovlivněna poryvy větru: Kuzminová dlouho odkládala poslední ránu a Vítková celou střelbu. Všechny včetně Dahlmeierové udělaly po jedné chybě a před Vítkovou se tak dostaly později střílející závodnice, které měly lepší podmínky. Do čela závodu se pak probojovala s malým náskokem Kuzminová, ale při první střelbě vstoje nezasáhla dva terče a čistě střílející Dahlmeierová tak odjížděla s více než půlminutovým náskokem. Vítková také nechybovala a tak se dostala na třetí místo, ale pomaleji běžela a dojela ji Francouzka Anaïs Bescondová. Na poslední položce neudělala Dahlmeierová ani jednu chybu a tak do posledního kola vyjela s téměř minutovým náskokem. Kuzminová chybovala jednou a zůstala sice na druhé pozici, ale ihned za ní odjížděla bezchybně střílející Bescondová. Ta se dokázala Kuzminové udržet a v cílové rovině se jí snažila ještě předjet, ale zůstala za ní o 0,2 sekundy. Vítková udělala dvě chyby, klesla na sedmé místo a to v cíli udržela před Švýcarkou Lenou Häckiovou.

Z dalších českých závodnic uhájila svoji startovní pozici Jessica Jislová, která udělala na střelnici celkem tři chyby a dojela na 23. místě. Markétě Davidové se nevydařila střelba, nezasáhla šest terčů a klesla na 25. pozici. Eva Puskarčíková se se třemi chybami zlepšila na 33. místo.

Výsledky 

1 Uljaně Kajševové jury přičetla 2 trestné minuty za neprojetí trestného kola (pravidlo 5.5a).

Nenaustoupily:
46 
57 

Legenda:
Hendikep – časová ztráta získaná ve sprintu, hendikep se do celkového času započítává se zaokrouhlením
Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018